Plaats in Indonesië
 Pranten (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Pranten (Gubug), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java